Рауль Сульбі (народився 8 жовтня 1977 року) — естонський журналіст, фахівець з наукової фантастики та редактор.

Життєпис 
У 1996 році закінчив гімназію Гуго Треффнера та у 1996–2005 рр. вивчав історію в Тартуському університеті. В академічному плані він є членом Товариства студентів Естонії.

Під час навчання в університеті він почав працювати над науковою фантастикою. Автор кількох науково-фантастичних антологій. У 2006–2007 роках був головним редактором гумористичного додатка «Kirp» культурологічної газети «Sirp». У 2007—2015 роках він працював репортером новин і щоденним редактором у Postimees.

Він був членом редакційної колегії онлайн-журналу Algernon.

Публікації

Книги 
 «Troonide mäng. Rooside sõjad Yorkide ja Lancasterite vahel 1455—1487». Tartu 2016. ISBN 9789949811632

Статті 
 «Kirjanduslik orgia?! Tänan, ei!». Sirp, 13. september 2002
 «Jälle need templirüütlid, Graalist rääkimata». Eesti Päevaleht, 4. märts 2005
 «Lew R. Berg näitab, kuidas inimesest sünnib sõjard». Eesti Päevaleht, 8. juuli 2005
 «Kuningas ilma kuningriigita» — Andres Adamson, Hertsog Magnus 1540—1583. Tema elu ja aeg. Argo, 2005. 200 lk, Sirp, 21. aprill 2006
 «André Gide noorust meenutamas». Eesti Päevaleht, 28. aprill 2006
 «Nekroloog ulmekirjanduse isale». Postimees, 19. märts 2008
 «Suri ulmekirjanik Stanislaw Lem, kes tundis vastutust tuleviku ees: IN MEMORIAM». Eesti Päevaleht, 29. märts 2006
 «Kivirähk võitis Eesti ulmeauhinna». Postimees, 20. juuli 2008

Антології 
 «Sünged varjud». Tartu 2001
 «Eesti ulme antoloogia». Tallinn 2002. ISBN 9985305361
 «Täheaeg 1. Sädelevad uksed». Tartu 2002. ISBN 9789985938089
 «Täheaeg 2. Doominosillad». Tartu 2003. ISBN 9789985948156
 «Täheaeg 3. Kauge lahingu kaja». Tartu 2006. ISBN 9789949420438
 «Täheaeg 4. Flööditüdruk». Tartu 2008. ISBN 9789949420766
 «Täheaeg 5. Süütalastepäev». Tartu 2009. ISBN 9789949420865
 «Täheaeg 6. Pika talve algus». Tartu 2009. ISBN 9789949420957
 «Täheaeg 7. Ingel ja kvantkristall». Tartu 2010. ISBN 9789949459049
 «Fantastika: parimad algupärased ulmejutud eesti autoritelt». Tallinn 2004
 «Sünged varjud 2. Saatana teener». Tartu 2004
 «Terra Fantastica». Tartu 2004

Посилання 
 Рауль Сульбі в науковій фантастиці BAAS
 Райму Гансон. «Антологія перетворюється на журнал: інтерв'ю з Раулем Сульбі» . Листоноша, 06.11.2006
 Гендрік Даун. «Справжня Гра престолів була ще кривавішою» . Листоноша, 1 серпня 2016 року
 Пітер Гельме. «Нова книга. Рауль Сульбі — „Гра престолів“. Війни Троянд між Йорками та Ланкастерами 1455—1487»". Classic Radio, 9 вересня 2016

Народились 1977
Естонські журналісти